Plaats in Indonesië
 Semawung (Andong), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Semawung (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java